Городская клиническая больница имени С. П. Боткина — городская клиническая больница в Москве.
 Клиническая инфекционная больница им. С. П. Боткина — клиническая инфекционная больница в Санкт-Петербурге.
 Городская больница им. С. П. Боткина — городская многопрофильная больница в Орле.